Space odyssey ist Filmtitel von
2001: Odyssee im Weltraum
Space Odyssey – Mission zu den Planeten